Vailly (Alta Savoia), comú al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Vailly (Aube), comú al departament de l'Aube (regió de Gran Est, França)
 Vailly-sur-Aisne, comú al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Vailly-sur-Sauldre, comú al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Cantó de Vailly-sur-Aisne, cantó al districte de Soissons (departament de l'Aisne, França)
 Cantó de Vailly-sur-Sauldre, cantó al districte de Bourges (departament del Cher, França)